1995 Голяма награда на Испания е 25-о за Голямата награда на Испания и четвърти кръг от сезон 1995 във Формула 1, провежда се на 14 май 1995 година на пистата Каталуня в Барселона, Испания.

Репортаж 
Това е последното състезание за бившия шампион Найджъл Менсъл за Макларън. Деймън Хил и Рубенс Барикело отпаднаха поради пробмели със скоростните кутии на Уилямс-а и на Джордан-а в последните обиколки. Така Хил пропадна от 2-ра позиция (с което остава лидер при пилотите) а Барикело от 6-а позиция. Това е първа двойна победа за Бенетон след Голямата награда на Япония през 1990.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Испания